Jalalabad (Afghanistan), een stad in het oosten van Afghanistan en de hoofdstad van de provincie Nangarhār
 Jalalabad (Shahjahanpur), een plaats en gemeente in het district Shahjahanpur van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Jalalabad (Shamli), een nagar panchayat (plaats) in het district Shamli van de Indiase staat Uttar Pradesh
Kirgizië
 Dzjalal-Abad (oblast) in Kirgizië
 Dzjalal-Abad (stad), alternatieve spelling van de stad in de gelijknamige oblast